Druty do robótek – cienkie pręty służące do ręcznego przerabiania różnego rodzaju nici i włóczek na wyroby dzianinowe. Z jednej strony znajduje się główka, zabezpieczająca robótkę przed zsuwaniem się, z drugiej szpic ułatwiający przerabianie oczek.

Druty do robótek występują w 3 głównych rodzajach:
 druty długie (zwykle ok. 35 cm), służące do wykonywania wyrobów płaskich,
 druty z żyłką okrągłe (z jedną żyłką różnej długości) lub z rozdzieloną żyłką (czyli po prostu z żyłką dołączoną do każdego z dwóch oddzielnych drutów)
 druty pończosznicze, gdzie komplet stanowi 5 krótkich (ok. 20 cm) drutów zakończonych z obu końców szpicami.
Druty z żyłką (okrągłe) i pończosznicze służą do tworzenia wyrobów okrągłych – czapek, rękawiczek, golfów, a także serwetek.

Druty wykonywane są głównie ze stali (małe rozmiary) i z aluminium, a także z plastiku i drewna, zwłaszcza bambusowego, które jest wytrzymałe i sprężyste. 

Podstawowe oczka wykonywane na drutach to oczka prawe i oczka lewe.

Podstawowe sploty to ścieg gładki prawy i lewy, ściągacz, warkocze, ażury.

Do wykonywania dzianin na drutach służą nie tylko tradycyjne włóczki z bawełny, wełny, akrylu czy innych włókien, ale także sznurki, tasiemki i inne nietypowe materiały.

Zobacz też 

 szydełko
 włóczka

Narzędzia
Hobby

de:Nadel#Stricknadel